Niemcy:
 Allenbach – dzielnica Hilchenbach
 Allenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld